Der Gerichtsbezirk Plasencia ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Cáceres.

Der Bezirk umfasst 60 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptquartier in Plasencia.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Spanien

Gerichtsbezirk in der Provinz Cáceres